

События 

 
 5 марта — Битва при Майс Мойдог. Уильям де Бошан, 9-й граф Уорик нанёс сокрушительное поражение Мадогу ап Лливелину.
 Июнь — Папа Римский Бонифаций VIII предлагает договор Ананьи, стремящийся обеспечить мир между Анжуйской династией и Арагонским домом; усилия напрасны.
 Шотландия заключила с Францией Старый союз против англичан.
 Возвращение Марко Поло с Востока в Венецию.
 Написана немецкая поэма «Розенгартен».
 Ильхан Газан первым из Хулагуидов принимает ислам. Установление ислама государственной религией в государстве Хулагуидов.
 Первое упоминание о городе Приозерск, Ленинградская область, Россия.
 Джаяварман VIII правитель Кхмерской империи отрекается от престола; Индраварман III преуспевает в нём.

Правители 
 Кастилия и Леон — король Фердинандо IV (1295—1312).
 Польша — король Пшемысл II (1295— 8 февраля 1296).
 Литва — великий князь Витень (1295—1316)
 Византия — император Михаил IX (1295—1320), сын и соправитель Андроника II.
 Государство Хулагуидов
 Ильхан Байду (апрель-октябрь 1295).
 Ильхан Газан (3 ноября 1295 — май 1304).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1295 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1295 году
 25 апреля — Санчо IV (король Кастилии).
 12 августа — Карл Мартелл (Анжуйский).
 Василий, епископ Рязанский

См. также